ФК Јаблонец () је чешки фудбалски клуб из Јаблонеца, који се такмичи у Првој лиги Чешке Републике.

Успеси 
 Куп Чешке :
 Освајачи (2): 1997/98, 2012/13.
 Финалисти (3): 2002/03, 2006/07, 2009/10.
 Суперкуп Чешке :
 Освајачи (1): 2013.
 '''Друга лига Чешке
 Освајачи (1): 1993/94.

Јаблонец у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

Јаблонец